Il singolare del DFS Classic 1990 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1990.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Zina Garrison ha battuto in finale  Helena Suková, 6–4, 6–1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Zina Garrison (Campionessa)
  Helena Suková (finale)
  Rosalyn Fairbank (semifinali)
  Nathalie Tauziat (semifinali)
  Gigi Fernández (quarti di finale)
  Gretchen Magers (secondo turno)
  Anne Smith (quarti di finale)
  Larisa Neiland (quarti di finale)

n/a
 Laura Golarsa (terzo turno)
 Amanda Coetzer (primo turno)
 Lori McNeil (terzo turno)
 Angélica Gavaldón (primo turno)
 Betsy Nagelsen (terzo turno)
 Nana Miyagi (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1990